21550 Laviolette – asteroide della fascia principale
 Jack Laviolette – hockeista su ghiaccio canadese